Schinkel steht für folgende Orte:

 die Gemeinde Schinkel im Kreis Rendsburg-Eckernförde in Schleswig-Holstein, siehe: Schinkel (Gemeinde)
 den Osnabrücker Stadtteil Schinkel in Niedersachsen, siehe: Schinkel (Osnabrück) und Schinkel-Ost
 einen Ortsteil der Gemeinde Rethwisch im Kreis Steinburg in Schleswig-Holstein
 einen Ortsteil der Gemeinde Oederquart im Landkreis Stade in Niedersachsen

Schinkel ist der Familienname folgender Personen:
 André Schinkel (* 1972), deutscher Schriftsteller und Prähistorischer Archäologe
 Ann-Katrin Schinkel (* 1989), deutsche Fußballspielerin
 Christiane Schinkel (* 1965), deutsche Politikerin (Piratenpartei)
 Enwald Schinkel († nach 1535), letzter Abt des Klosters Eldena, Rektor an der Universität Greifswald
 Gerd Schinkel (* 1950), deutscher Journalist und Liedermacher
 Gerhard Schinkel (1925–1985), deutscher Politiker (SED)
 Helmut Schinkel (1902–1946), deutsch-sowjetischer Reformpädagoge
 Johann Schinkel (1730–1790), dänischer Generalmajor
 Johann Christoph Schinkel (1736–1787), Vater von Karl Friedrich Schinkel
 Karl Friedrich Schinkel (1781–1841), preußischer Baumeister und Maler
 Konrad Schinkel († 1682), Lübecker Bürgermeister
 Kurt Schinkel (1920–1979), deutscher Fußballspieler
 Manfred-Carl Schinkel (1935–2014), deutscher Richter in Niedersachsen

 Susanne Schinkel (1780–1861), Ehefrau von Karl Friedrich Schinkel

Siehe auch:
 Schinkelkirche
 Schinkelmuseum, siehe Friedrichswerdersche Kirche
 Schinkelplatz
 Schinkelpreis
 Schinkelschule
 Schinkelturm
 Karl Friedrich Schinkel – Dem Baumeister zum 200. Geburtstag, Dokumentarfilm der DEFA aus dem Jahr 1981
 Schinckel, Schinkels, Tschinkel